Die Saison 2003 der Volleyball-Weltliga war die 14. Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 16. Mai und endete am 13. Juli. Brasilien gewann zum dritten Mal den Titel.

Modus 
Die Vorrunde („interkontinentale Runde“) wurde in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe sollten sich für die Finalrunde qualifizieren. Da der Gastgeber Spanien jedoch nur Gruppendritter wurde, kam der Zweite der Gruppe A nicht weiter. In der Finalrunde spielten die Mannschaften in zwei Vierergruppen. Die beiden besten Mannschaften der beiden Finalgruppen erreichten das Halbfinale.

Vorrunde

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 8. bis 13. Juli im Palacio Vistalegre in Madrid (Spanien) ausgetragen.

Endstand

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

2003
Weltliga
Sportsaison 2003